Heemskerk, een plaats in Noord-Holland
Station Heemskerk, een spoorwegstation aldaar
Beleg van Heemskerk (1358-1359), een beleg van de plaats tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten
Slot Heemskerk, een Nederlands rondeel
Van Heemskerck (geslacht), een Nederlands geslacht

Kabinetten en staatscommissie Heemskerk  
Kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg (1874-1877), een Nederlands kabinet
Kabinet-Heemskerk Azn. (1883-1888), een Nederlands kabinet
Kabinet-Heemskerk (1908-1913), een Nederlands kabinet
Staatscommissie-Heemskerk (1883), een Nederlandse staatscommissie

Schepen 
 Jacob van Heemskerck (1642), een Nederlands jacht
 Jacob van Heemskerck (1805), een Nederlandse schoener
 Jacob van Heemskerck (schip uit 1908), een Nederlands pantserschip
 Jacob van Heemskerck (schip uit 1940), een Nederlandse lichte kruiser van de Trompklasse
 Heemskerck (schip, 1978), een containerschip
 Jacob van Heemskerck (fregat uit 1986), een Nederlands fregat van de Jacob van Heemskerckklasse

Personen met de achternaam Heemskerk, Van Heemskerk of Van Heemskerck 
Bert Heemskerk (1943-2011), Nederlands bankier
Coenraad van Heemskerck (1646-1702), Nederlands rijksgraaf
Dirk Heemskerk (1951), Nederlands predikant
Eduard Willem Bischoff van Heemskerck (1850-1934), Nederlandse kolonel
Egbert van Heemskerck (1645-1704), Nederlands schilder 
Femke Heemskerk (1987), Nederlandse zwemster
Fenny Heemskerk (1919-2007), Nederlands schaakspeelster
Frank Heemskerk (1969), Nederlands staatssecretaris
Freek Bischoff van Heemskerck (1917-2007) Nederlands stalmeester
Gerard I van Heemskerk, Nederlands edelman
Gerard II van Heemskerk (1260-1333), Nederlands edelman
Gerard III van Heemskerk (1300-1358), Nederlands edelman
Gerard IV van Heemskerk (1360-1431), Nederlands edelman
Gerard V van Heemskerk (1365-1429), Nederlands edelman
Hélène Heemskerk (1991), Nederlands voetbalster
Jacob van Heemskerck (1567-1607), Nederlands viceadmiraal
Jacoba van Heemskerck (1876-1923), Nederlands kunstenares
Jan Heemskerk
Jan Heemskerk Azn. (1818-1897), Nederlands politicus
Jan Heemskerk Bzn. (1811-1880), Nederlands politicus
Jan Frederik Heemskerk (1867-1944), Nederlands politicus, broer van Theo, en schaker
Jan Heemskerk (journalist) (1962), Nederlands journalist
Karel Willem Jan van Heemskerck (1824-1882), kapitein der infanterie, ridder Militaire Willems-Orde
Maarten van Heemskerck (1498-1574), Nederlands schilder
Margreet Heemskerk (1946), Nederlands actrice
Marianne Heemskerk (1944), Nederlands zwemster
Michael Heemskerk (1986), Nederlands schaatser
Sari van Heemskerck Pillis-Duvekot (1940), Nederlands politica
Simon Heemskerk, Nederlands honkballer
Suzanne Bischoff van Heemskerck (1950), Nederlands politica
Theo Heemskerk (1852-1932), Nederlands politicus
Willem van Heemskerck (1718-1784), Nederlands regent
Willem Ertwin Frederik van Heemskerck (1824-1880), luitenant-kolonel, ridder Militaire Willems-Orde
Wim Heemskerk (1959), Nederlandse schaker

Nederlandse of Vlaamse achternaam